Val kan syfta på:

 Val – vattenlevande däggdjur, se valar
 Val – i politiken den process där en eller flera personer utses till ett politiskt ämbete
 Val (filosofi) – ett möjligt beslut
 Val (mått) – en gammal svensk mängdenhet
 Val – förkortning för valin, en aminosyra

Geografi

Frankrike 

 Val-de-la-Haye, departementet Seine-Maritime i regionen Normandie, 
Val d'Isère – en kommun och skidort i Tarentaisedalen i departementet Savoie
Val Thorens – en skidort i Bellevilledalen, Savoie i franska Alperna

Italien 

Val Gardena – en dal i provinsen Bolzano i regionen Trentino-Alto Adige
Val di Fiemme – en dal i Trentino-Alto Adige

Schweiz 

 Vals, Graubünden, ort och kommun, Graubünden,

Tjeckien 

 Val (ort i Tjeckien, lat 50,31, long 16,18), 
 Val (ort i Tjeckien, Södra Böhmen),

Ungern 

 Vál, ort, Fejér,

Se även 
 Valhaj

Robotskapade Tjeckienförgreningar
Robotskapade Ungernförgreningar